

Тирнова () — комуна у повіті Арад.
 Тирнова () — село у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Тирнова.
 Тирнова () — комуна у повіті Караш-Северін.
 Тирнова () — село у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Тирнова.

Тирнова () — село у Дондушенському районі.
 Тирнова () — село у Єдинецькому районі.